De DFB-Pokal 1968/69 was de 25e editie van de strijd om Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 4 januari en de finale werd gespeeld op 14 juni 1969. Er deden 32 teams mee aan dit toernooi. In totaal werden er 35 wedstrijden gespeeld. Bayern Munchen won de finale tegen Schalke 04 met 2-1. In de finale waren 64,000 toeschouwers, de wedstrijd werd gefloten door Helmut Fritz. De wedstrijd werd gespeeld in Waldstadion bij Frankfurt.

Eerste ronde

Terugwedstrijd

8ste finale

Terugwedstrijden

Kwart finale

Halve finale

Terugwedstrijd

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen